Herrarnas triathlon vid olympiska sommarspelen 2012 hölls i Hyde Park i London den 7 augusti. Totalt deltog 55 tävlande i loppet.

Medaljörer

Resultat
Förklaring
Pl. placering
# avser den tävlandes startnumber i tävlingen
Simning tiden det tog den tävlande att fullfölja simningsdelen av tävlingen
Cykling tiden det tog den tävlande att fullfölja cyklingsdelen av tävlingen
Löpning tiden det tog den tävlande att fullfölja löpningsdelen av tävlingen
Skillnad tidsskillnaden mellan den tävlande och vinnaren
DNF fullföljde inte loppet
Varvad blev varvad och fick inte fortsätta loppet

Källor

Triathlon vid olympiska sommarspelen 2012